«I’m Not the Only One» — песня британского автора-исполнителя Сэма Смита, изданная в качестве четвёртого сингла с его дебютного студийного альбома 2014 года In the Lonely Hour. Авторами песни стали сам Сэм Смит и Джимми Напьер.

Информация о песне 
Сингл «I’m Not the Only One» был издан в США 2 июля, а в Великобритании - 31 августа 2014 года. 9 сентября вышел ремикс, записанный при участии рэпера A$AP Rocky. Песня добралась до 3 места в британском хит-параде UK Singles Chart и 7 места в американском хит-параде Billboard Hot 100.

Режиссёром видеоклипа «I’m Not the Only One» стал Люк Монахан. Премьера клипа на YouTube состоялась 1 августа 2014 года. В видео снялась актриса Дианна Агрон, известная благодаря сериалу «Хор» и фильму «Я — четвёртый» и Крис Мессина из сериала «Проект Минди».

Список композиций

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация 

!scope="col" colspan="3" | Стриминг
|-

Примечания 

Синглы Capitol Records
Песни 2014 года
Поп-баллады
Ритм-энд-блюз-баллады
Песни Сэма Смита
Соул-баллады
Песни ASAP Rocky
Песни, написанные Сэмом Смитом
Баллады 2010-х годов